Toponímia:
 São Paulo, ciutat del Brasil 
 Estat de São Paulo, estat del Brasil 
 Aeroport Internacional de São Paulo-Guarulhos
 Regió Metropolitana de São Paulo 
 São Pedro e São Paulo arxipèlag format per un conjunt de petites illes rocoses a la part central de l'oceà Atlàntic 
 Organitzacions:
 Universitat de São Paulo
 São Paulo Futebol Clube, club de futbol de la ciutat brasilera de São Paulo
 Esdeveniments:
 Biennal de São Paulo, exposició internacional d'art modern 
 Biennal internacional del llibre de São Paulo, esdeveniment cultural promogut per la Cambra Brasilera del Llibre 
 Torneig Rio-São Paulo, competició futbolística brasilera disputada entre clubs dels estats de São Paulo i Rio de Janeiro 
 Torneig de Sao Paulo, torneig de tennis que es disputa anualment sobre terra batuda
 Miscel·lània:São Paulo (1909)